Die Zürcher Handball-Meisterschaft 1930/31 war die zweite Austragung der Zürcher Handball-Meisterschaft. Die Pfadfinderkorps Stadt Zürich gewannen die Meisterschaft. Sie verloren dabei kein Spiel. Nach der Meisterschaft wechselten die Spieler des Pfadfinderkorps zur neu Gegründeten Handballsektion des Grasshopper Club Zürich.

Modus 
Es wurde eine einfache Runde jeder gegen jeden gespielt.

Rangliste

Spiele 
1. Spieltag

Spiele von Flamberg wurden im Januar/Februar 1931 annulliert

Die Jüdische Presszentrale gibt als Spielort den Sportplatz Höngg, Zürich an.
2. Spieltag

3. Spieltag

Spiele von Flamberg wurden im Januar/Februar 1931 annulliert
4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

Aufgrund von Zahlreichen verletzten Spielern und Grippeerkranken konnte der JTV nur mit 9 Mann antreten.
Treffen von Flamberg wurden annulliert
8. Spieltag

9. Spieltag

Annulliert auf Grund ungenügender Schiedsrichterleistung
10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

Wiederholungsspiel; Handelsschule nur mit 10 Mann

Nach Jüdischer Presszentrale sollte das Spiel zuerst am 15. Februar 1931 gespielt werden.
Nur zehn Mann waren anwesend, daher verzichtete der Jüdische TV auf das Spiel
13. Spieltag

*1) 5 Minuten unterhalb des Grasshoppers-Stadion
Resultat aus der Differenz der Tabelle vom 9. März und 22. Mai
14. Spieltag

1. Zürchermeistertitel für den Pfadfinderkorps Stadt Zürich

Spiele von 2. Mannschaften

Einzelnachweise 

Handballsaison 1930/31
Handballwettbewerb in Zürich